|-
| (48201) 2001 KD3||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48202) 2001 KL5||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48203) 2001 KQ6||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48204) 2001 KG8||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48205) 2001 KX11||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48206) 2001 KV13||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48207) 2001 KE15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48208) 2001 KJ17||||20 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48209) 2001 KM18||||21 травня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48210) 2001 KG22||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48211) 2001 KN22||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48212) 2001 KO24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48213) 2001 KP24||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48214) 2001 KB27||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48215) 2001 KO28||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48216) 2001 KE38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48217) 2001 KL38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48218) 2001 KZ38||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48219) 2001 KN39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48220) 2001 KX40||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48221) 2001 KA41||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48222) 2001 KJ42||||19 травня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (48223) 2001 KV43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48224) 2001 KK44||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48225) 2001 KG55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48226) 2001 KK56||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48227) 2001 KG58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48228) 2001 KB59||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48229) 2001 KP63||||20 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48230) 2001 KS65||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48231) 2001 KF69||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48232) 2001 KY70||||24 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48233) 2001 LY9||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48234) 2001 LT13||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48235) 2001 MG2||||19 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48236) 2001 MP3||||19 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48237) 2001 MJ5||||23 червня 2001||Обсерваторія Павелла||Обсерваторія Павелла
|-
| (48238) 2001 ML11||||19 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48239) 2001 MM13||||24 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48240) 2001 NE||2001 NE||8 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48241) 2001 NS12||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48242) 2001 PB1||||2 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48243) 2001 PE7||||11 серпня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (48244) 2001 PG8||||11 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48245) 2001 PD9||||11 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48246) 2001 QG32||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48247) 2001 QU101||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48248) 2001 RP69||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48249) 2001 SY345||||23 вересня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48250) 2001 TH9||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48251) 2001 TA190||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48252) 2001 TL212||||13 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48253) 2001 UK22||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48254) 2001 UE83||||20 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48255) 2001 VY20||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48256) 2001 VT39||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48257) 2001 VE92||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48258) 2001 WA31||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48259) 2001 WL40||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48260) 2001 XM24||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48261) 2001 XT27||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48262) 2001 XL87||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48263) 2001 XX183||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48264) 2001 XB212||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48265) 2001 YZ15||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48266) 2001 YV117||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48267) 2001 YA118||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48268) 2002 AK1||||4 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (48269) 2002 AX166||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48270) 2002 CS82||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48271) 2002 CL112||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48272) 2002 CM139||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48273) 2002 CQ230||||12 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48274) 2002 CY235||||10 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48275) 2002 CY242||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48276) 2002 ED20||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48277) 2002 EQ26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48278) 2002 EV69||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48279) 2002 EK72||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48280) 2002 EK85||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48281) 2002 EN153||||15 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48282) 2002 FA22||||19 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48283) 2002 GN19||||14 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48284) 2002 GD60||||8 квітня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48285) 2002 GK95||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48286) 2002 GZ96||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48287) 2002 GE167||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48288) 2002 HC6||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48289) 2002 HM15||||17 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48290) 2002 JH||2002 JH||3 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (48291) 2002 JQ1||||4 травня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (48292) 2002 JW14||||8 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48293) 2002 JD52||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48294) 2002 JG131||||8 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48295) 2002 KW6||||27 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48296) 2002 LB18||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48297) 2002 LJ24||||9 червня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (48298) 2002 LL33||||5 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (48299) 2002 LE35||||11 червня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз,Пауло Ольворсем
|-
| 48300 Кронк (Kronk)||||11 червня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз,Пауло Ольворсем
|}

48200